Владимир Брагинский:
 Брагинский, Владимир Борисович (1931—2016) — советский и российский физик-теоретик, член-корреспондент РАН.
 Брагинский, Владимир Иосифович (род. 1945) — российский и британский филолог и востоковед, сын И. С. Брагинского.